

Борсуки — село, Вітебська область, Браславський район
 Борсуки — село, Вітебська область, Верхньодвінський район, Борковицька сільська рада
 Борсуки — село, Вітебська область, Верхньодвінський район, Волинецька сільська рада
 Борсуки — село, Вітебська область, Верхньодвінський район, Шайтеровська сільська рада
 Борсуки — село, Мінська область, Березинський район
 Борсуки — село, Мінська область, Борисовський район
 Борсуки — село, Мінська область, Вілейський район, Ільїнська сільська рада
 Борсуки — село, Мінська область, Вілейський район, Хотеньчицька сільська рада
 Борсуки — село, Мінська область, Крупський район
 Борсуки — село, Мінська область, Логойський район
 Борсуки — село, Мінська область, Смолевицький район
 Борсуки — село, Мінська область, Червенський район, Колодезька сільська рада
 Борсуки — село, Мінська область, Червенський район, Руднянська сільська рада

 Борсуки — колишнє село Бельковщинської сільської ради Верхньодвінського району Вітебської області

Борсуки — присілок, Юргінський район, Тюменська область

Борсуки — село, Вінницька область, Гайсинський район
 Борсуки — село, Одеська область, Подільський район
 Борсуки — село, Тернопільська область, Кременецький район
 Борсуки — село, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район

Див. також 
 Борсук (значення)
 Барсуки
 Борсуки Великі та Малі
 Борсукі (Мазовецьке воєводство)